Kähärä ist der Familienname folgender Personen:

 Jasmin Kähärä (* 2000), finnische Skilangläuferin
 Jessica Kähärä (* 2001), finnische Hochspringerin